

Patronyme
 Amy Hempel (1951- ), écrivain américain.
 Carl Gustav Hempel (1905-1997 ), philosophe de sciences germano-américain.
Frieda Hempel (1885-1955), artiste lyrique allemande.
 Joachim Hempel (1787-1874), lieutenant polonais.
 Marc Hempel (1957- ), dessinateur de comics américain.
 Udo Hempel (1946- ), coureur cycliste allemand.
 Régis Hempel, informaticien luxembourgeois.

Homonymie
Homonymie de patronyme